Catanese peut faire référence à : 
 Fabrizio Catanese (né en 1950), mathématicien italien.
 Nick Catanese, guitariste rythmique du groupe de heavy metal Black Label Society.
 Tarcisio Catanese (1967-2017), footballeur italien.